Стражица (болг. Стражица) — топоним.

 Стражица — город в Болгарии. Находится в Великотырновской области, административный центр одноимённой общины. 
 Стражица (община) — община в Болгарии, входит в состав Великотырновской области. 
 Стражица (село) — село в Болгарии, находится в Добричской области, входит в общину Балчик.